Åke Sundqvist kan syfta på:

* Åke Sundqvist (1906–1982), svensk konstnär
 Åke Sundqvist (född 1931), svensk politiker, riksdagsledamot 1995–1998
 Åke Sundqvist (1917–1994), svensk militär
 Åke Sundqvist (född 1953), svensk musiker